Bátony, férfinév
 Bátony, település Romániában, Kolozs megyében
 Bátonyterenye, Nógrád megyei település, Nagybátony és Kisterenye egyesüléséből jött létre 1984-ben